Sephiroth o Sefirot se refiere a:

 Sefirot, las diez emanaciones de Dios según la Cábala.
 Sefirot, personaje del videojuego Final Fantasy VII.